« Au nom du Père » est une expression prenant sa source dans la fin de l'évangile de Matthieu : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. » (Mt 28:19).

Elle a été reprise dans de multiples domaines artistiques :

Bande dessinée 
 Au nom du père (1992) est le premier tome de la série de bande dessinée Le Temps des bombes ;
 Au nom du père (2007) est le troisième tome de la série de bande dessinée Le Sang du dragon ;
 Au nom du père (2007) est le quatrième tome de la série de bande dessinée La Mandiguerre ;

Cinéma 
 Au nom du père est un film italien de Marco Bellocchio réalisé en 1972 ;
 Au nom du père est un film irlando-britannique de Jim Sheridan sorti en 1993 ;

Télévision 
 Au nom du père et du fils, série québécoise ;
 Au nom du père (Thank You For Not Morphing) est le titre du troisième épisode de la première saison de la série télévisée américaine Charmed ;
 Au nom du père, série danoise, 2017

Voir aussi